Прямоуго́льная (Декартова) систе́ма координа́т — прямолинейная система координат с взаимно перпендикулярными координатными осями на плоскости или в пространстве. Часто используемая система координат. Промто обобщается для пространств любой размерности.

Связанные термины: декартовой обычно называют прямоугольную систему координат с одинаковыми масштабами по осям (названной так по имени Рене Декарта), а общей декартовой системой координат называют аффинную систему координат (не обязательно прямоугольную).

История 
Впервые прямоугольную систему координат ввёл Рене Декарт в своей работе «Геометрия» в 1637 году. Он применял координаты к исследованию многих геометрических вопросов. Поэтому прямоугольную систему координат называют также — Декартова система координат (хотя современный термин не во всех деталях соответствует тому, что использовал сам Декарт). Координатный метод описания геометрических объектов положил начало аналитической геометрии. Вклад в развитие координатного метода внес также Пьер Ферма, однако его работы были впервые опубликованы уже после его смерти. Декарт и Ферма применяли координатный метод только на плоскости. Французский священнослужитель Николай Орем использовал конструкции, подобные декартовым координатам, задолго до времён Декарта и Ферма.

Развитие системы декартовых координат далее сыграло важную роль в развитии диифференциального и интегрального исчисления Исааком Ньютоном и Лейбницем. Двухкоординатное описание плоскости позднее было обобщено в понятие векторных пространств.

Координаты в трёхмерном пространстве впервые применил Леонард Эйлер в XVIII веке. Использование единичных векторов впервые применил, по-видимому, [[Гамильтон, Уильям Роуэн|Гамильтону] и Максвелл.

Прямоугольная система координат на плоскости 
Прямоугольная система координат на плоскости образуется двумя взаимно перпендикулярными осями координат  и . Оси координат пересекаются в точке , которая называется началом координат, на каждой оси выбрано положительное направление.

Положение точки  на плоскости определяется двумя координатами  и . Координата  равна длине отрезка , координата  — длине отрезка  в выбранных единицах измерения. Отрезки  и  определяются линиями, проведёнными из точки  параллельно осям  и  соответственно.

При этом координате  приписывается знак минус, если точка  лежит на луче  (а не на луче , как на рисунке). Координате  приписывается знак минус, если точка  лежит на луче . Таким образом, и  являются отрицательными направлениями осей координат (каждая ось координат рассматривается как числовая ось).

Ось  называется осью абсцисс ( — букв. «отрезанный, отделённый»), а ось  — осью ординат ( — букв. «упорядоченный, установленный в определённом порядке»). Координата  называется  точки , координата  —  точки .

Символически это записывают так:

 ,

или:

 ,

или указывают принадлежность координат конкретной точке с помощью индекса:

 ,

и т. д.

 В правосторонней системе координат положительное направление осей выбирают так, чтобы при направлении оси  вверх, ось  смотрела направо. Обычно принято пользоваться правосторонними системами координат (если обратное не оговорено или не очевидно — например, из чертежа; иногда по каким-то соображениям бывает удобнее всё же пользоваться левосторонней системой координат).
 Четыре угла (I, II, III, IV), образованные осями координат  и , называются координатными углами, четвертями или квадрантами <плоскости> (см. рис. 1).
 Точки внутри координатного угла I имеют положительные абсциссы и ординаты.
 Точки внутри координатного угла II имеют отрицательные абсциссы и положительные ординаты.
 Точки внутри координатного угла III имеют отрицательные абсциссы и ординаты
 Точки внутри координатного угла IV имеют положительные абсциссы и отрицательные ординаты.

Прямоугольная система координат в пространстве 
Прямоугольная система координат в пространстве (в этом параграфе имеется в виду трёхмерное пространство, о более многомерных пространствах — см. ниже) образуется тремя взаимно перпендикулярными осями координат ,  и . Оси координат пересекаются в точке , которая называется началом координат, на каждой оси выбрано положительное направление, указанное стрелками, и единица измерения отрезков на осях. Единицы измерения обычно (не обязательно) одинаковы для всех осей.  — ось абсцисс,  — ось ординат,  — ось аппликат.

Положение точки  в пространстве определяется тремя координатами ,  и . Координата  равна длине отрезка , координата  — длине отрезка , координата  — длине отрезка  в выбранных единицах измерения. Отрезки ,  и  определяются плоскостями, проведёнными из точки  параллельно плоскостям ,  и  соответственно.

 Координата  называется абсциссой точки ,
 координата  — ординатой точки ,
 координата  —  ( — прилегающая) точки .

Символически это записывают так:

 ,

или

 ,

или привязывают запись координат к конкретной точке с помощью индекса:

 ,

и т. п.

Каждая ось рассматривается как числовая прямая, то есть имеет положительное направление, а точкам, лежащим на отрицательном луче приписываются отрицательные значения координаты (расстояние берется со знаком минус). То есть, если бы, например, точка  лежала не как на рисунке — на луче , а на его продолжении в обратную сторону от точки  (на отрицательной части оси ), то абсцисса  точки  была бы отрицательной (минус расстоянию ). Аналогично и для двух других осей.

Все прямоугольные системы координат в трехмерном пространстве делятся на два класса — правые (также используются термины положительные, стандартные) и левые. Обычно по умолчанию стараются использовать правые координатные системы, а при их графическом изображении ещё и располагают их, если можно, в одном из нескольких обычных (традиционных) положений. (На рис. 2 изображена правая координатная система). Правую и левую системы координат невозможно поворотами совместить так, чтобы совпали соответствующие оси (и их направления). Определить, к какому классу относится какая-либо конкретно взятая система координат, можно, используя правило правой руки, правило винта и т. п. (положительное направление осей выбирают так, чтобы при повороте оси  против часовой стрелки на 90° её положительное направление совпало с положительным направлением оси , если этот поворот наблюдать со стороны положительного направления оси ).

Любая из восьми областей, на которые пространство делится тремя взаимно перпендикулярными координатными плоскостями, называется октантом.

Прямоугольная система координат в многомерном пространстве 
Прямоугольная система координат может быть использована и в пространстве любой конечной размерности аналогично тому, как это делается для трехмерного пространства. Количество координатных осей при этом равно размерности пространства (в этом параграфе будем обозначать её ).

Для обозначения координат обычно применяют не разные буквы, а одну и ту же букву с числовым индексом. Чаще всего это:

 

Для обозначения произвольной -й координаты из этого набора используют буквенный индекс:

 

а нередко обозначение  используют и для обозначения всего набора, подразумевая, что индекс пробегает весь набор значений: .

В любой размерности пространства прямоугольные координатные системы делятся на два класса, правые и левые (или положительные и отрицательные). Для многомерных пространств какую-то одну из координатных систем произвольно (условно) называют правой, а остальные оказываются правыми или левыми в зависимости от того, той же они ориентации или нет.

Обобщение понятий двумерного квадранта и трёхмерного октанта для -мерного евклидова пространства — ортант или гипероктант.

Прямоугольные координаты вектора 

Для определения прямоугольных координат вектора (применимых для представления векторов любой размерности) можно исходить из того, что координаты вектора (направленного отрезка), начало которого находится в начале координат, совпадают с координатами его конца.

 Таким образом, например, координаты  на рис. 1 являются координатами вектора .

Для векторов (направленных отрезков), начало которых не совпадает с началом координат, прямоугольные координаты можно определить одним из двух способов:
 Вектор можно перенести так, чтобы его начало совпало с началом координат). Тогда его координаты определяются способом, описанным в начале параграфа: координаты вектора, перенесённого так, что его начало совпадает с началом координат, — это координаты его конца.
 Вместо этого можно просто вычесть из координат конца вектора (направленного отрезка) координаты его начала.

 Для прямоугольных координат понятие координаты вектора совпадает с понятием ортогональной проекции вектора на направление соответствующей координатной оси.

В прямоугольных координатах очень просто записываются все операции над векторами:

Сложение и умножение на скаляр:

 ,

или:

 

 ,

или:

 ,

а отсюда и вычитание и деление на скаляр:

 ,

или:

 
 ,

или:

 

(Это верно для любой размерности n и даже, наравне с прямоугольными, для косоугольных координат).
 Скалярное произведение:

 ,

или:

 
(Это справедливо только в прямоугольных координатах с единичным масштабом по всем осям).

 Через скалярное произведение можно вычислить длину вектора
 

 и угол между векторами:

 .

Внешнее произведение:

 ,

для любой размерности пространства,
 Векторное произведение (только для трехмерного же пространства, на котором оно и определено):

 ,
 ,
 .

Это позволяет свести все операции над векторами к достаточно простым операциям над числами.

Орты 
Прямоугольная система координат (любой размерности) также описывается набором ортов (единичных векторов), сонаправленных с осями координат. Количество ортов равно размерности системы координат и все они перпендикулярны друг другу. Такие орты образуют ортонормированныйбазис, притом.

В трёхмерном случае такие орты обычно обозначаются:

 ,  и ,

или

 ,  и .

Могут также применяться обозначения со стрелками (,  и  или ,  и ) или другие в соответствии с обычным способом обозначения векторов в той или иной литературе.

При этом в случае правой системы координат действительны следующие формулы с векторными произведениями ортов:

 
 
 

Для размерностей пространства более 3, (или для общего случая, когда размерность может быть любой) обычно для ортов применяют вместо этого обозначения с числовыми индексами, достаточно часто это:

 

где n — размерность пространства.

Вектор любой размерности раскладывается по базису (координаты служат коэффициентами разложения):

 ,

или:

 

а для ортонормированного базиса координаты ещё и очень легко найти через скалярные произведения с ортами:

См. также 
 Аффинные координаты
 Проективные координаты

Примечания

Ссылки 
 

Аналитическая геометрия
Системы координат
Появились в 1637 году
Рене Декарт